Chorasmië, een historische landstreek in Centraal-Azië
 Xorazm (provincie), een provincie in Oezbekistan